

Geografia 
 Cosby – villaggio e parrocchia civile dell'Leicestershire
 Cosby – villaggio degli Stati Uniti d'America, situato nel Missouri
 Cosby – villaggio della Contea di Cocke, Tennessee

Persone 
Bill Cosby – attore statunitense
Ennis Cosby – insegnante statunitense figlio di Bill Cosby;
Henry Cosby – compositore musicale statunitense;
Raymond Cosby – calciatore maltese;

Televisione 
Cosby – serie televisiva statunitense;
Cosby indaga – serie televisiva statunitense;
The Bill Cosby Show – serie televisiva statunitense;
I Robinson (The Cosby Show) – serie televisiva statunitense;